Джинджер Рейс (), также известна как Джинджер Слинг ( — «рыжая петля») — рок-музыкант, бас-гитаристка и бэк-вокалистка нового состава чикагской альтернативной рок-группы The Smashing Pumpkins. У Джинджер есть и сольные работы, до The Smashing Pumpkins играла на басу в калифорнийской поп-панк-группе Halo Friendlies.

Начало карьеры 
Ещё в средней школе Рейс начала писать песни, она была участницей многих команд. Первой были The Israelites, христианская ска-группа из Ла Кресента-Мотроз, Калифорния. Также Джинджер была участницей California и басисткой в женской поп-панк-группе Halo Friendlies, где заменила Шерил Хект.

The Smashing Pumpkins 
6 апреля 2007 год на сайте рекорд-лейбла Аарона Норта Buddyhead прошёл слух о том, что Джинджер Рейс стала новой бас-гитаристкой The Smashing Pumpkins, заменив предыдущих участниц Дарси Рецки и Мелиссу Ауф Дер Маур. Было подтверждено, что Рейс играла с группой на их первом выступлении 22 мая 2007 года в Le Grand Rex в Париже, а затем на последующих концертах в Англии, Америке и на фестивале Live Earth 7 июля 2007 года .

Ссылки

Сайты 
 Официальный сайт
 страница Ginger Sling на MySpace
 интервью Bass Player Magazine
 на сайте Fender.com
 Сайт группы Smashing Pumpkins

Бас-гитаристы США
Рок-гитаристы США
Бэк-вокалисты